

Codici 
 SHJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sharjah International, Sharjah Dubai, Emirati Arabi Uniti

Religione 
 S.H.J. – sigla dei Fratelli del Sacro Cuore di Gesù